Эксел Энерджи-центр () — многофункциональная крытая арена расположенная в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Открыта 29 сентября 2000 года. Стоимость строительства составила 130 млн. долларов. Является домашней ареной клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Вместимость на хоккейных матчах составляет 18 064 зрителей.

Ссылки 
 Xcel Energy Center official website

Ледовые арены США
Спортивные сооружения Сент-Пола